Rad of RAD kan verwijzen naar:

 Radiaal, SI-eenheid voor hoek
 Rad (straling), de eenheid voor de hoeveelheid opgenomen straling
 Rad (voorwerp), voorwerp dat kan draaien, zoals:
 Waterrad, een rond voorwerp met schoepen dat door middel van vallend water om een as kan draaien
 Tandwiel (ook: tandrad), een rond voorwerp met tanden dat om een as kan draaien
 een rad waarop veroordeelden werden gefolterd, radbraken genoemd
 Reuzenrad, een kermisattractie
 Rad van Fortuin (televisieprogramma)

 Rad (film), een film van Hal Needham uit 1986
 Rapid application development, een softwareontwikkelmethode
 Rad (Slowakije), een plaats in Slowakije
 Regionale Afvalstoffen Dienst, de afvaldienst van het eiland Hoeksche Waard in de provincie Zuid-Holland
 Reichsarbeitsdienst, nazi-Duitse tegenhanger van de Nederlandse Arbeidsdienst
 Respect voor Arbeid en Democratie, een Belgische politieke partij
 Regeling agressieve dieren) (RAD), in de volksmond 'pitbullwet'
 in diverse regio's in Nederland de afkorting voor de Regionale Ambulance Dienst (in andere regio's meestal Regionale Ambulance Voorziening (RAV) genoemd):
 RAD Hollands Midden (Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn e.o.)
 RAD Haaglanden (Den Haag e.o.)
 RAD Noord-Holland-Noord